Johann Koppe ist der Name folgender Personen:

* Johann Benjamin Koppe (1750–1791), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Christian Koppe (1757–1827), deutscher Jurist und Bibliothekar
 Johann Gottlieb Koppe (1782–1863), deutscher Agrarpolitiker und Unternehmer